Туфань () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Індепенденца.
 Туфань () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Дрегенешть.

Див. також
 Туфан